Il doppio  dello  Savannah Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rik De Voest e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma de Voest quest'anno non ha partecipato.

Van der Merwe ha fatto coppia con Michael Yani, ma ha perso in semifinale.

Carsten Ball e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Travis Parrott e Simon Stadler 7–6(9–7), 6–4.

Teste di serie

  Carsten Ball /  Bobby Reynolds (Campioni)
  Travis Parrott /  Simon Stadler (finale)

  Chris Guccione /  John Peers (primo turno)
  Chris Eaton /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Savannah Challenger 2012